

Patronyme 

 Bernard-François Lidon (1752-1793), homme politique français ;
 Christine Lidon (1961-), chanteuse et musicienne de rock française ;
 Christophe Lidon, metteur en scène de théâtre français ;
 Yohan Lidon (1983-), kickboxeur français.

Toponyme 
 Lidón, commune d'Espagne ;
 Saint-André-de-Lidon, commune du sud-ouest de la France.

Voir aussi 
 Henry Liddon (1932-1987), copilote de rallye automobile britannique.